Кото́мин — русская фамилия. 

Известные носители:

 Котомин, Василий Васильевич (?—1919) — офицер русской императорской армии. 
Котомин, Михаил Анатольевич (род. 1977) — российский книгоиздатель.
 Котомин, Прокофий Дмитриевич (1892—1967) — советский экономист, хозяйственный деятель.